Fülöp József (?–1900 után) amerikai szabadságharcos
Fülöp József (1864–1949) református lelkész, egyházi író
Fülöp József (1891–1946) szociáldemokrata, majd kommunista politikus, országgyűlési képviselő
Fülöp József (1904–1975) romániai magyar költő, szerkesztő
Fülöp József (1908–1986) orvos, az orvostudományok doktora
Fülöp József (1927–1994) geológus, az MTA tagja
Fülöp József (1932–2002) gimnáziumi tanár, megyei szakfelügyelő, a Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótár c. könyv szerzője
Fülöp József (1964) animációsfilm-rendező